El término Cave puede referirse a:

Personas 
 Caroline Cave, actriz canadiense.
 Edward Cave (1691—1754), impresor, editor y redactor inglés.
 Jessie Cave (1987—), actriz inglesa.
 Nick Cave (1957—), líder de la banda de rock australiana Nick Cave and the Bad Seeds.
 William Cave (1637—1713).

Lugares 
 Caves, comuna francesa en el departamento de Aude.
 Cave, localidad y comuna de la provincia de Roma, en Italia.
 Cave, municipio en Nueva Zelanda.
En Estados Unidos:
 Cave, una comunidad del Stevens (Kansas).
 Cave, pueblo del condado de Lincoln (Misuri).
 Cave, una comunidad no incorporada del condado de Pendleton (Virginia Occidental).
 Cave City, localidad en el estado de Arkansas.
 Cave City, localidad en el estado de California.
 Cave City, localidad en el estado de Kentucky.

Otros 
 Cave, empresa japonesa de videojuegos.
 Cave, segundo sencillo de la banda inglesa de rock alternativo Muse.
 CAVE / Cave / C.A.V.E., equipo de fútbol argentino.